Amami steht für:

 Amami, Stadt in der Präfektur Kagoshima
 Amami-Inseln in der japanischen Präfektur Kagoshima
 Amami Ōshima (Sprache), eine der Ryūkyū-Sprachen, gesprochen auf den Amami-Inseln
 Amami, Codename für das Smartphone Sony Xperia Z1 Compact